Wassilewa oder Vassileva ist der Familienname folgender Personen:

 Antoaneta Wassilewa (* 1960), bulgarische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Mariana Vassileva (* 1964), bulgarische Künstlerin

 Swetla Wassilewa (* 1964), bulgarische Publizistin
 Todorka Wassilewa (* 1958), bulgarische Ruderin 
 Vivi Vassileva (* 1994), deutsche Musikerin und Percussionistin

Siehe auch:
 Wassilew